Sezona Formule 1 1958 je bila deveta sezona svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se je 19. januarja 1958 z dirko za Veliko nagrado Argentine, končala pa 19. oktobra 1958 z enajsto dirko sezone za Veliko nagrado Maroka. Dirkaški naslov je osvojil Britanec Mike Hawthorn, moštvenega pa Vanwall.

Dirkači in moštva

Naslednja moštva in dirkači so sodelovali v svetovnem prvenstvu Formule 1 v sezoni 1958.

Rezultati

Velike nagrade

Moštva

Dirkači 

 * Najhitrejši krog, kar je prineslo dirkaču eno prvenstveno točko
 † Skupaj sta dirkala dva ali več dirkačev

Druge pomembne dirke 
Te dirke niso štele za naslov prvaka, vendar so vseeno imele kar velik pomen.

Opombe 

1958
1958 v športu